Jorge de Lencastre pode-se referir às seguintes personalidades, todas da mesma família:

 Jorge de Lencastre (1481-1550), 2.º Duque de Coimbra, filho bastardo de D. João II;
 Jorge de Lencastre (1548-1578), 2.º Marquês de Torres Novas e depois 2.º Duque de Aveiro, neto do anterior;
 Jorge de Lencastre (?-1632), 3.º Marquês e depois 1.º Duque de Torres Novas, neto do anterior.

Desambiguação